Szkoła przetrwania − zorganizowana forma surwiwalu
 Szkoła przetrwania − amerykański serial telewizyjny z roku 2000
 Szkoła przetrwania − program emitowany przez Discovery Channel od roku 2006
 Szkoła przetrwania − kanadyjski film fabularny z roku 2006